Tricia Devereaux (nascida em 12 de janeiro de 1975 em Illinois, EUA) é uma atriz pornográfica estadunidense. É casada com o também ator pornô John Stagliano.Tricia foi infectada pelo vírus do HIV em uma cena com o ator Marc Wallice em 1998.

Awards 
 1996 CAVR Starlet of the Year
 1998 AVN Award for Best All-Girl Sex Scene (Video) – Cellar Dwellers 2 (with Jeanna Fine and P.J. Sparxx)
 2003 AVN Award for Best Editing (Film) – The Fashionistas (with John Stagliano)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Pessoas com HIV/AIDS